Pardines kan syfta på:

 Pardines, Puy-de-Dôme – en kommun i Frankrike
 Pardines (kommun) – en kommun i Spanien